Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Krzowski – polski wojskowy
 Kazimierz Krzowski – polski strażak